Le tournoi de Suède est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2015, classée en catégorie ATP 250 Series, s'est disputée du 20 au .

Faits marquants 
 On note le forfait de l'Espagnol David Ferrer, blessé au coude. Il est remplacé par Ernests Gulbis.
 Benoît Paire s'impose en finale du simple face à l'Espagnol Tommy Robredo 7-6, 6-3, en n'ayant perdu le moindre set tout au long du tournoi. Il remporte ainsi le premier titre ATP de sa carrière.
 L'épreuve du double voit, quant à elle, s'imposer Jérémy Chardy et Łukasz Kubot aux dépens des têtes de série 1 Juan Sebastián Cabal et Robert Farah en 3 sets. Cette victoire marque ainsi le second sacre de la paire franco-polonaise sur le circuit ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2015 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Suède
 Tournoi de tennis de Suède (WTA 2015)

Liens externes 
   Site officiel

Navigation 

Suede
ATP 2015
Tennis en juillet 2015
Sport en Suède en 2015